Sonnenröschen-Bläuling steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Großer Sonnenröschen-Bläuling
 Kleiner Sonnenröschen-Bläuling